

Anno 
 396 o 396 a.C.

Codici 
 396 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Asahikawa, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 396 – numero